Dame-Marie é uma comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento de Orne. Estende-se por uma área de 13,27 km².

Demografia 

Comunas de Orne